2 miejscowości w Polsce
 Jarzębnik – osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Przechlewo
 Jarzębnik – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Lipiany